Die US-amerikanische Formel-4-Meisterschaft 2016 (offiziell F4 United States Championship Powered by Honda 2016) war die erste Saison der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 15 Rennen, die Meisterschaft fand in den Vereinigten Staaten statt. Die Saison begann am 2. Juli in Lexington, Ohio, und endete am 10. Oktober in Homestead, Florida.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Crawford-Chassis F4-16, den HPD-2,0-Liter-K20C-Motor von Honda und Reifen von Pirelli.

Anmerkungen

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 12. Dezember 2015 erstmals veröffentlicht Es gab fünf Veranstaltungen auf vier Strecken zu je drei Rennen. Ursprünglich hätte die Saison Ende Mai in Lime Rock beginnen sollen, jedoch wurde dieser Lauf zuerst verschoben um den Teams und Fahrern mehr Zeit zu geben, um sich auf die Saison vorzubereiten da es Lieferverzögerungen bei der Auslieferung der Chassis gab; das Rennwochenende wurde dann später abgesagt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurden jeweils die besten zwei Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2016
Motorsportsaison 2016